Eerste klasse Basketbal (dames) seizoen 2005-2005 - België
 Eerste klasse 2005-06 (basketbal België)
 Eerste klasse 2005-06 (vrouwenvoetbal België)
 Eerste klasse 2005-06 (voetbal België)
 Eerste klasse 2005-06 vrouwen (voetbal Frankrijk)